Plymouth Rock (vindplaats), archeologische vindplaats in Plymouth, Massachusetts
Plymouth Rock (kip), een kippenras